Guna může znamenat:
 Guna (hinduismus) – pojem z hinduistické ontologie
 Guna (město) – město v Indii
 Guna (etnikum) – původní obyvatelé Panamy
 Guna Yala – domorodci obývaná autonomní oblast v Panamě
 Guna (hora) – hora v Etiopii